Ceraceopsis är ett släkte av svampar. Ceraceopsis ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ceraceopsis